Seznam polkov z zaporedno številko 84.

Seznam 
 Pehotni
 84. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 84. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 84. pehotni polk (Wehrmacht)
 84. strelski polk (ZSSR)
 84. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 84. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 84. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 84. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 84. artilerijski polk (Wehrmacht)
 84. minometni polk (Wehrmacht)

Glej tudi